Серо Чато има више значења:

 Серо Чато (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серо Чато (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серо Чато (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Чато (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серо Чато (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серо Чато (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику